Клеопатра Теа (*164 до н. е. —121 до н. е.) — цариця Сирії у 125 до н. е.—121 до н. е..

Життєпис 
Походила з династії Птолемеїв. Донька Птолемея VI, царя Єгипту, та Клеопатри II. У 154 році до н. е. була заручена із дядьком — майбутнім царем Птолемеєм VIII. Втім у 151 році до н. е. була видана заміж за претендента на сирійський трон Александра Баласа.

У 150 до н. е. разом із чоловіком стає царицею Сирії, проте влада її була номінальною. З початком суперництва між чоловіком та батьком Клеопатри у 148 році до н. е., вона розлучається й виходить заміж за Деметрія II.

Після того, як у 138 році до н. е. її другий чоловік потрапив у полон до парфян й там одружився з Родогуною. Тому Клеопатра одружилася з новим царем Антіохом Сідетом, з яким була до смерті останнього у 129 році до н. е.

З поверненням до влади Деметрія II, а згодом й війни того з претендентом Александром Забіною, Клеопатра втекла до Птолемеїди. У 125 році до н. е. після остаточної поразки Деметрій намагався сховатися саме в Птолемаїді, проте Клеопатра Теа наказала його вбити.

Після цього було оголошено царем сина Деметрія II — Селевка V, а Клеопатра стала співправителькою. Втім спроба сина перебрати повну владу призвело до того, що Клеопатра наказала отруїти Селевка. після цього вона зробили царем іншого сина — Антіоха VIII, зберігши владу.

Втім з часом Антіох VIII все більше став проявляти бажання правити особисто. Тому у 121 році до н. е. Клеопатра спробувала отруїти його, проте цар наказав їй самій випити келих з отрутою.

Родина 
1. Чоловік — Александр I Балас

Діти:
 Антіох VI Діоніс

2. Чоловік — Деметрій II Нікатор

Діти:
 Селевк V
 Антіох VIII Гріп
 Лаодіка

3. Чоловік — Антіох VII

Діти:
 Антіох IX
 Антіох
 Селевк
 Лаодіка
 Лаодіка

Джерела 
 Werner Huß: Ägypten in hellenistischer Zeit 332-30 v. Chr. C. H. Beck, München 2001, ISBN 3-406-47154-4, S. 584f., 613ff
 http://www.livius.org/cg-cm/cleopatra01/cleopatra_thea.html 

Народились 164 до н. е.
Померли 121 до н. е.
Птолемеї
Сирійські царі
Жінки Стародавньої Греції